HG steht für:
 Handelsgerichte, dienen der Beilegung von handelsrechtlichen Streitigkeiten
 Handgelenk, aus mehreren Teilgelenken zusammengesetztes Gelenk (Articulatio composita) an der Hand der Säugetiere
 Handgranate in der Schweizer Armee; ein mit der Hand auf ein Ziel zu werfender, mit einer Sprengladung gefüllter und einem Zeit- oder Aufschlagzünder versehener Metall- oder Kunststoffhohlkörper
Häusliche Gewalt, als polizeiliche Abkürzung.
 Hauptgefreiter, ein Dienstgrad, der in verschiedenen Armeen unterschiedliche Funktionsstufen hat
 Hausgemeinschaft, in einer solchen wohnen mehrere Wohnparteien in einem gemeinsamen Haus, im engeren Sinne spricht man erst dann von einer Hausgemeinschaft, wenn die Wohnparteien auch untereinander Kontakt haben und haben wollen
 Hochschulgesetz
 Holland Genetics, ein niederländisches Unternehmen für Rindersperma und Milchkontrolle
 Niki Luftfahrt (IATA-Code), ehemalige, österreichische Fluggesellschaft
 Bahnhof Göttingen (DS100-Code)
 postcode area Borough of Harrogate (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Hammurabis Gesetz, siehe Codex Hammurapi
 Historia Græca, siehe Hellenika (Xenophon)

HG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Hochtaunuskreis (für Bad Homburg vor der Höhe)
 Großbritannien: Bournemouth

H.G. steht als Abkürzung für:
 Hassgesang, eine konspirativ agierende Rechtsrock-Band aus Teltow

Hg steht für:
 hydrargyrum, chemisches Symbol für Quecksilber, ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 80 im Periodensystem

Hg. steht für:
 Herausgeber (abgekürzt meistens Hrsg., seltener Hg.), eine Person oder Personengruppe (bei mehreren Einzelpersonen abgekürzt auch Hgg. und Hrsgg.), die schriftstellerische, publizistische oder wissenschaftliche Texte oder Werke von Autoren und Künstlern zur Publikation vorbereitet (Edition)

hg steht für:
 Hektogramm, eine Maßeinheit (100 Gramm)
 Mercurial, ein plattformunabhängiges, verteiltes Versionskontrollsystem zur Software-Entwicklung, alle Kommandos beginnen mit „hg“, dem Elementsymbol von Quecksilber (engl. Mercury)

H:G steht für:
 Heim (versus) Gast, auf einer Anzeige für den Spielstand eines Sportspiels zwischen zwei gegnerischen Mannschaften

Abkürzung